Gaga je lahko:

 gaganje, oglašanje gosi
 gaga (ptič) - vrsta race
 Lady Gaga (* 1986), ameriška pevka, skladateljica in igralka
 Radio Ga Ga, skladba britanske skupine Queen iz leta 1984
 Radio Ga Ga (radijska satira), slovenska radijska oddaja